Женская сборная Нигерии по футболу представляет Нигерию на международных матчах и турнирах по футболу. Контролируется Футбольной федерацией Нигерии. 11-кратные чемпионки Африки, трижды участвовали на Олимпийских играх, восемь раз — на чемпионате мира. Благодаря этим достижениям, Нигерия является одной из сильнейших женских сборных Африки на текущий момент.

Выступления на международных турнирах

Чемпионат мира

Олимпийские игры

Чемпионат Африки

Всеафриканские игры

Примечания

Ссылки 
 Сайт федерации
 FIFA profile 

Сборная Нигерии по футболу
Нигерия